Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Ivanna Madruga-Osses e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Joanne Russell e Virginia Ruzici 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (finale)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Helena Suková /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Dianne Balestrat /  Bonnie Gadusek (quarti di finale)

 Ivanna Madruga-Osses /  Catherine Tanvier (Campionesse)
 Pam Casale-Telford /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (semifinali)
 Nancy Neviaser /  Kim Steinmetz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1982